Abudu ist der Name von

 Mosunmola Abudu (* 1964) nigerianische Medienunternehmerin und -persönlichkeit sowie Geschäftsfrau
 Mumuni Abudu Seidu, ghanaischer Politiker
 Yakubu Abudu Malik (* 1998), Fußballspieler 
 Juma Abudu (* 1963), kenyianischer Gewichtheber